Stensbæk kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Stensbæk (Bindslev Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Bindslev Sogn, Hjørring Kommune
 Stensbæk (Højrup Sogn) – en bebyggelse i Højrup Sogn, Haderslev Kommune
 Stensbæk (Hørmested Sogn) – en bebyggelse i Hørmested Sogn, Hjørring Kommune
 Stensbæk (hovedgård) – en hovedgård i Bindslev Sogn, Hjørring Kommune